Смычка:
 Смычка — действие от глагола «сомкнуть», «сомкнуться», также место соединения чего-либо, например, в архитектуре — смычка сводов.
 Смычка — морской термин, означающий фрагмент якорной цепи.

Смычка ― топоним:

Россия 
 Смычка — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Смычка — посёлок в Тисульском районе Кемеровской области.
 Смычка — поселок в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Смычка — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Смычка — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Смычка — посёлок в Городищенском районе Пензенской области.
 Смычка — посёлок в Туринском городском округе Свердловской области.
 Смычка — село Дальнегорского района Приморского края.
 Смычка — населённый пункт в Ибресинском районе Чувашии.

Другое 
 Смычка — жилой район Нижнего Тагила.
 Смычка — железнодорожная станция Свердловской железной дороги в городе Нижний Тагил.
 Локомотивное депо Смычка — железнодорожно-транспортное предприятие в пределах этой станции.
 Смычка — исторический район, жилой массив в Центрально-Городском районе города Кривой Рог.
 Смычка — жилой район Волоколамска, посёлок городского типа в 1929—1963 годах.
 Смычки — улица в Засвияжском районе города Ульяновск.

См. также 
 Смычка города и деревни
 Гортанная смычка